Otoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Otoe Township (Lincoln County, Oklahoma)
 Otoe Township (Noble County, Oklahoma)
 Otoe Township (Pawnee County, Oklahoma)